Morocco Tennis Tour 2012 steht für:

 Morocco Tennis Tour Casablanca 2012, Tennisturnier in Casablanca
 Morocco Tennis Tour Marrakesch 2012, Tennisturnier in Marrakesch
 Morocco Tennis Tour Meknès 2012, Tennisturnier in Meknès
 Morocco Tennis Tour Rabat 2012, Tennisturnier in Rabat